Arnold Correia (son nom complet est Arnold Eugênio Correia da Silva) est un entrepreneur brésilien né le  à São Paulo, au Brésil. 

Il est le fondateur de la première entreprise Digital Out-Of-Home.

Biographie 
Arnold Correia est né dans la petite ville de Campinas (São Paulo) au Brésil. Il est le fils de Cicera C da Silva et d'Egon C Hax. Il a étudié à la École d'administration des affaires de l’, à São Paulo, à partir de 1990 et a ensuite fréquenté le  quelques années plus tard. En 2014, il a participé à des programmes de vulgarisation pour cadres à la Harvard Business School à Boston, dans le Massachusetts, puis l'année suivante à la Stanford Graduate School of Business en Californie.

Arnold Correia est le fondateur de la première entreprise Digital Out-Of-Home au Brésil. Marié et père de deux enfants, il était également l'un des partenaires fondateurs de ABOOH - Associação Brasileira Out-Of-Home, qui a pour but d'encourager les relations entre les membres et le marché de la publicité, en aidant à diffuser des connaissances sur le média.

Passionné de musique, d'art et de divertissement, il a commencé sa carrière en tant que producteur de groupes de rock. À 17 ans, il a fondé SubWay Link, alliant sa passion pour l’art et la technologie à sa vocation pour les affaires. En 2013, SubWay Link a été transformée en ATMO Corporate Digital Media, ce qui en fait l'un des réseaux de télévision d'entreprise et de Midia Digital Out-Of-Home au Brésil.

Notes et références

Liens externes 

Naissance en octobre 1971
Entrepreneur brésilien
Naissance à São Paulo